Гео́ргий Семёнович Вере́йский (, Проскуров, Подольская губерния, Российская империя — 18 или 19 декабря) 1962, Ленинград, СССР) — русский советский график и живописец. Народный художник РСФСР (1962). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).
Один из художников ленинградской пейзажной школы.

Биография 

Родился в Проскурове в семье Семёна Петровича Верейского. Не позднее 1897 года семья переехала в Харьков. Систематического художественного образования не получил. Учился на юридическом факультете Харьковского и Санкт-Петербургского университетов, участвовал в событиях первой русской революции 1905 года, даже находился некоторое время под арестом и был вынужден эмигрировать (1905—1907).

Первоначальное художественное образование получил в Харькове в частной школе Е. Е. Шрейдера.
 Переехав в Петербург (1911), занимался в Новой художественной мастерской, где был высокий уровень преподавания. В 1913—1916 годах учился в Санкт-Петербурге у М. В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, А. П. Остроумовой-Лебедевой, Е. Е. Лансере.
 С 1915 года — член объединения «Мир искусства».
 В 1916—1918 годах был мобилизован и находился на военной службе, где каждую свободную минуту использовал для фронтовых зарисовок.
 В 1918—1930 годах работал в отделении гравюр Эрмитажа.
 С 1918 года преподавал в Высшем институте фотографии и фототехники;
 в 1918—1919 годах — в Центральном Училище Технического Рисования (ЦУТР);
 в 1921—1923 годах в ВХУТЕМАСе.
 С 1933 года работал в экспериментальной литографской мастерской ЛОСХа.

Мастер графического портрета и пейзажа (литография, офорт, рисунок), отличающегося точностью характеристики модели, подчёркнутой твёрдостью рисунка; создал ряд пейзажных и жанровых листов.
Участвовал в работе объединения «Боевой карандаш». В 1920 году сделал ряд портретных зарисовок В. И. Ленина на Конгрессе III Интернационала. Действительный член АХ СССР (1949).

Г. С. Верейский умер 18 декабря 1962 года. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище. Надгробие (скульптор Е. П. Линцбах, архитектор В. А. Петров) создано в 1984 году.

Сын — советский график О. Г. Верейский, автор знаменитых иллюстраций к «Василию Теркину».

Творчество 
Серии литографий

 «Портреты русских художников» (1922, 1927)
 «Деревня» (1924)
 Эредиа Х.-М. Трофеи. Л. ГИЗ, 1925. 207 с. (все внутренние гравюры, за исключением обложки, которую сделал М. А. Кирнарский)
 «Русские писатели» (1927, 1929)
 «Четырнадцать портретов» (1928)
 «Военно-воздушный флот СССР» (1934)
 Портреты деятелей Советского государства, лётчиков, рабочих, деятелей советской культуры (К. А. Федина (1940); И. А. Орбели, 1942; В. И. Курдова, 1942; Е. Е. Лансере, 1944; Е. А. Мравинского, 1947; Г. С. Улановой, 1950; С. Т. Конёнкова, 1954; С. М. Юнович, 1960).

Адреса в Санкт-Петербурге — Ленинграде 
 1912—1914 — 3-я линия, 24;
 1914—1961 — Большой проспект Васильевского острова, 24.

Память 
 На доме по адресу В. О., Большой проспект, дом 24 в 1970 году была установлена мемориальная доска (архитектор Т. Н. Милорадович).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за серию портретов деятелей советской культуры
 народный художник РСФСР (1962)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1946)
 орден Трудового Красного Знамени (27.7.1946)
 медали

Примечания

Литература 
 
 Журнал «Огонек», № 48—49, 9 декабря 1945 года: Мастера Искусства в рисунках Г. С. Верейского.

Ссылки 
 Верейский в Галерее Леонида Шишкина
 Рисунки из альбома
 Информация о научно-популярном фильме «Георгий Верейский» (1960)

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Художники СССР
Художники России
Художники XX века
Гравёры XX века
Графики СССР
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России
Художники Санкт-Петербурга
Графики России
Гравёры России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-иллюстраторы России
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Богословском кладбище